Billy Burke (acteur), een acteur uit de Verenigde Staten
Billy Burke (golfer), een golfer uit de Verenigde Staten

Ook: Billie Burke, actrice (1884-1970)